Бори́с Но́виков: Новиков, Борис Алексеевич (1917—1978) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Новиков, Борис Владимирович (род. 1948) — советский и украинский философ, профессор.
 Новиков, Борис Григорьевич (1909—1986) — советский биолог.
 Новиков, Борис Иванович (1938—2007) — русский писатель, основатель и редактор журнала «Сибирский край».
 Новиков, Борис Ильич (1909—1989) — теннисист, тренер.
 Новиков, Борис Кузьмич (1925—1997) — советский актёр.
 Новиков, Борис Михайлович (1930—1942) — участник Великой Отечественной войны, сын полка (380-й стрелковый полк 171-й стрелковой дивизии).